Wahlkreis 149 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 149
 Landtagswahlkreis 149